Bonfim é um bairro da região Noroeste de Belo Horizonte.

Fica ao lado da Avenida do Contorno, e, por conseqüência, do Centro de Belo Horizonte.

É nele que está o Cemitério do Bonfim e a sede da Rádio Itatiaia.

Bairros vizinhos
Barro Preto, Lagoinha.

Lendas do Bairro
O Bonfim é lar da Loira do Bonfim, famoso personagem do folclore belo-horizontino.

Ligações Externas 
Dados gerais sobre a cidade de Belo Horizonte

Bairros de Belo Horizonte